Pledis Entertainment (hangul: 플레디스 엔터테인먼트) är ett sydkoreanskt skivbolag och en talangagentur bildad år 2007 av Han Sung-soo.

Artister

Nuvarande

Tidigare

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Sydkoreanska skivbolag och skivmärken
Skivbolag och skivmärken bildade 2007
Företag i Seoul
WP:Projekt Korea